8970 Islandica – asteroide della fascia principale
 Islandica – gruppo musicale islandese degli anni 1970
 Islandica – sinonimo desueto di Islandese, tuttora usato per indicare numerose specie biologiche